LRSB steht für:
 Flughafen Hermannstadt (ICAO-Code), rumänischer Flughafen

LRS-B steht für:
 Long Range Strike Bomber, vormaliger Projektname der Northrop Grumman B-21, in Entwicklung befindlicher strategischer Langstreckenbomber der U.S. Air Force

Abkürzung